Аччыгый () — топоним в России якутского происхождения.

 Аччыгый — озеро, в левобережье р. Чукул, координаты 62°07'	128°24’.
 Аччыгый — озеро, северо-западнее оз. Алпыт, координаты 66°44'	152°06’.
 Аччыгый — озеро, в правобережье р. Колыма, восточнее оз. Малипкин, координаты 65°33'	151°25'.
 Аччыгый — озеро, на правом берегу р. Арга-Тарыннах, координаты 65°12'	146°38’.
 Аччыгый — озеро, в правобережье р. Аяма, координаты 65°16'	139°02’.
 Аччыгый — озеро, на правом берегу р. Нуоралдима, координаты 61°54'	124°53’.
 Аччыгый — озеро, в правобережье р. Ситте, координаты 62°42'	127°50’.
 Аччыгый — река, правый приток р. Боруок, координаты 59°54'	111°06’.
 Аччыгый — река, правый приток р. Арга-Сала, координаты 60°44'	131°02’.
 Аччыгый — река, левый приток р. Курунг-Тымпычан, координаты 60°48'	111°01’.
 Аччыгый — река, правый приток р. Будюрхай, координаты 69°12'	111°06’.
 Аччыгый — река, левый приток р. Левый Эдекал, координаты 65°47'	152°25’.
 Аччыгый — река, левый приток р. Моркока, координаты 65°47'	109°42’.
 Аччыгый — река, правый приток р. Бутанча, координаты 71°41'	115°36’.
 Аччыгый — ручей, левый приток р. Мома, координаты 65°43'	145°36’.
 Аччыгый — ручей, правый приток р. Мугурдах, координаты 64°27'	140°39’.
 Аччыгый — гора, юго-западнее кряжа Улахан-Сис, на правом берегу р. Индигирка, координаты 69°05'	147°34’.

Примечания